

Plaatsen
Sebastopol, een stad op de Krim
Sebastopol (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Sebastopol (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Sebastopol (New South Wales), een plaats in de Australische staat New South Wales
Sevastopol (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Sebastopol (Pontypool), een wijk in Pontypool, Wales
Sevastopol (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Transport
Boulevard de Sébastopol, een Parijse boulevard
Réaumur - Sébastopol (metrostation), een metrostation in Parijs
Sevastopolski Prospekt, een Moskouse boulevard
Sevastopolskaja, een metrostation in Moskou
Sevastopolskaja (station MZD), een station van het stadsgewestelijk spoornet in Moskou

Oorlog
Belegering van Sebastopol (1854-1855), de belegering van de stad ten tijde van de Krimoorlog
Belegering van Sebastopol (1941-1942), de belegering van de stad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog

Oorlogsschepen
Sebastopol (slagschip, 1895), een slagschip van de Russische marine
Sebastopol (slagschip, 1911), een slagschip van de Russische marine

Dieren
Sebastopolgans, een ganzensoort